Груздов — русская фамилия.

Известные носители 
 Груздов, Александр Владимирович (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Груздов, Иван Васильевич (1902—1969) — советский военачальник, полковник.
 Груздов, Иван Павлович (1936—2003) — Герой Социалистического Труда, народный депутат СССР.
 Груздов, Михаил (1953—2023) — советский и латвийский театральный режиссёр.

См. также 
 Груздово
 Груздев